Top Model steht für:

 Top Model (Film), italienischer Film von Joe D’Amato (1988) 
 Next Topmodel, Fernseh-Castingformat